Чемпионат Японии по фигурному катанию 2009—2010 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 78-й по счету чемпионат Японии. Он проходит в Кадоме с 25 по 27 декабря 2009 года. Фигуристы соревнуются в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду. По результатам чемпионата будет сформирована сборная страны на зимние Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Четырёх континентов 2010 года.

Результаты

Мужчины 

 WD = Снялся

Женщины

Пары

Танцы на льду

Чемпионат Японии среди юниоров 
Чемпионат Японии среди юниоров проходил с 21 по 23 ноября в центре Shinyokohama Skate Center в Иокогаме. По результатам чемпионата была сформирована сборная страны чемпионат мира среди юниоров 2010 года. Фигуристы соревновались в одиночном катании и в спортивных танцах на льду.

Мужчины-юниоры

Женщины-юниоры

Танцы на льду среди юниоров

Ссылки 
  Чемпионат Японии—2010 на сайте Федерации конькобежного спорта Японии.

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2009 год в фигурном катании
Декабрь 2009 года
Спорт в Японии в 2009 году